Trade Winds pode referir-se a:

 Trade Winds , um filme dirigido por John Huddles de 1998.
 Trade Winds, um filme dirigido por Tay Garnett de 1938.

Desambiguação